Toponímia:
 Highland (Arkansas)
 Highland (Califòrnia)
 Highland (Kansas)
 Highland (Illinois)
 Highland (Comtat de Lake), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Highland (Nova York)
 Highland (Ohio)
 Highland (Utah)
 Highland (Washington)
 Highland (Wisconsin)
 Highland Acres, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Delaware
 Highland Beach (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Highland Beach (Maryland), població dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Highland City, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Highland Falls, població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Highland Heights (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky
 Highland Heights (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Highland Hills, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Highland Lake (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Highland Lake (Nova Jersey), població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Highland Mills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Highland Park, diversos indrets
 Highland Springs, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Highland Village, població dels Estats Units a l'estat de Texas
 East Highland Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 West Clarkston-Highland, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington
 Miscel·lània:
 Consell de Highland, entitat de govern local d'Escòcia i del Regne Unit
 West Highland White Terrier, raça de gos procedent d'Escòcia